Rio Lico, do grego latinizado como Lycus ou Lykus, pode referir-se a:

 Rio Lico - da Frígia
 Rio Lico (Mesopotâmia) — que fazia a fronteira entre a Assíria e Arbela
 Rio Lico (Sicília)

Desambiguações de topônimos